Het ATP-toernooi van Kitzbühel 2004 (met de officiële naam Generali Open 2004) werd van 19 tot en met 25 juli gespeeld.
Er werd gespeeld op de gravelbanen van de Kitzbüheler Tennis Club in de Oostenrijkse plaats Kitzbühel.

Het toernooi werd gewonnen door Nicolás Massú. Hij versloeg in de finale Gastón Gaudio met 7-6(3), 6-4. In de kwartfinale versloeg Massú Mariano Zabaleta met 7-6(4), 7-6(6) na een 2 uur en 52 minuten durend gevecht. Hiermee is dit de langste twee-sets wedstrijd ooit op ATP-niveau.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Finales

Bovenste helft

Deel 1

Deel 2

Onderste helft

Deel 3

Deel 4

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Externe links 
 
 
 

Kitzbühel
ATP-toernooi van Kitzbühel